Премьер-лига ЮАР 2004/2005 () — 9-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 6 августа 2004 года и закончился 24 мая 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на сайте Премьер-лиги 
 Чемпионат ЮАР на rsssf.com 

2004/2005
ЮАР
ЮАР
2004 год в ЮАР
Спорт в ЮАР в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005